La Empresa de Implementos Agrícolas Héroes del 26 de julio constituye una institución industrial en la provincia de Holguín, Cuba.

Fue un proyecto de cooperación con Bulgaria, capaz de producir 13 tipos de implementos para la agricultura. Solo en 1982 produjo 972 unidades tales como surcadores y subsoladores. Es una de las pocas industrias que se recuperó rápidamente del período especial. Actualmente suministra estos implementos a todo el país y su recuperación le ha permitido estar en condiciones de exportar sus productos internacionalmente. 

Su empresa complementaria constituye la Fábrica Manuel Aneiro de La Habana, que produce implementos para labores agrícolas fundamentalmente cañeras. Para el transporte y la fabricación de carros-jaulas inaugurada en 1980 se encuentra en Matanzas la Fábrica Comandante Horacio Rodríguez.

Referencias

Bibliografía 
 Куба – член СЭВ. М., издательский отдел Управления делами Секретариата СЭВ, 1984. стр.19

Empresas de Cuba
Industria maquinaria de Cuba